Caicassa (Caicassa) bezeichnet in Osttimor:

 eine Aldeia und Suco im Verwaltungsamt Fatuberlio, siehe Caicassa
 eine Aldeia im Suco Gugleur im Verwaltungsamt Maubara, siehe Cai-Cassa (Gugleur)
 eine Aldeia im Suco Lissadila im Verwaltungsamt Maubara, siehe Lissadila

Siehe auch
 Caicasa
 Caicassavou